Нижче наведений неповний список головних ФК «Кремінь» (Кременчук).

Примітки 

Кремінь (футбольний клуб)